

Cinema 
 Angel Dust –- film del 1994 diretto da Gakuryū Ishii
 Angel Dust - soprannome di un personaggio della serie animata per adulti "Hazbin Hotel"

Fumetto 
Angel Dust – manga giapponese
Angel Dust – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
Angel Dust – gruppo musicale power metal tedesco
Angel Dust – album dei Faith No More del 1992
Angel Dust – album dei Blutengel del 2002
Angel Dust – album di Z-Ro del 2012

Altro 
 Angel dust – nome gergale inglese dell'allucinogeno fenciclidina, detta anche polvere d'angelo